Paul Burkhard ist der Name folgender Personen:

* Paul Burkhard (Bildhauer) (1888–1964), Schweizer Bildhauer und Zeichner
 Paul Burkhard (Komponist) (1911–1977), Schweizer Komponist